De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2010 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 20 juni 2010 op Silverstone nabij Silverstone, Verenigd Koninkrijk. Het was voor het eerst sinds 1986 dat er een Grand Prix op Silverstone werd verreden.

Uitslag

MotoGP
Valentino Rossi miste zijn eerste race sinds zijn debuut in 1996 doordat hij een breuk in zijn rechterscheenbeen opliep tijdens de vrije trainingen voor de vorige race.

Moto2
Joan Olivé werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finishlijn kwam.

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Groot-Brittannië